Napoleon Abdulai, né en 1956, est un politicien et diplomate ghanéen, membre du Nouveau Parti patriotique.

Il est également ambassadeur du Ghana à Cuba depuis 2017.

Biographie 
En 1987, il est diplômé de la faculté d'économie et de droit de l'Université russe de l'Amitié des peuples Puis, en 1990, il obtient sa maîtrise en droit international à l'Université du Middlesex.

Il est l'un des organisateurs du projet de règlement de paix du conflit armé au Burundi. Il a aussi travaillé en tant qu'analyste politique au sein de l'organisation de l'Unité Africaine.

Entre 2000 et 2005, il devient expert en désarmement dans le programme des Nations unies pour le développement.

En 2005, il devient directeur du programme des Nations unies pour le développement au Liberia.

En juillet 2017, il est nommé ambassadeur du Ghana à Cuba par Nana akufo Addo.

Il a publié plusieurs publications sur les relations internationales et l'histoire moderne de l'Afrique.

Références 

Étudiant de l'université russe de l'Amitié des Peuples
Diplomate ghanéen
Ambassadeur du Ghana à Cuba